Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018 проходил с 10 по 12 ноября 2017 года на катке Тиалф, Херенвен, Нидерланды. Забеги проходили на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командной гонке, командном спринте, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

В первый день соревнований конькобежками Японии (Михо Такаги, Нана Такаги и Аяно Сато) был установлен мировой рекорд (и рекорд катка) в командной гонке, а японка Нао Кодайра установила рекорд катка на дистанции 500 метров.

В третий день соревнований женская сборная России (Елизавета Казелина, Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина) установила мировой рекорд (и рекорд катка) в командном спринте, а Павел Кулижников установил рекорд катка на дистанции 1000 метров.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2017 год в конькобежном спорте